Gayan, puede referirse a:

  Gayan, comuna de Mediodía-Pirineos, Departamento de Altos Pirineos, Francia.
  Gayan, es un distrito de la Provincia de Paktīkā, Afganistán.